Deutsche Wespen steht für:

 Deutsche Wespen, Satirezeitschrift, siehe Berliner Wespen
 Wespen der Art Vespula germanica, siehe Deutsche Wespe